

Linguistique
 « Galo » est le nom du gallo en gallo, langue romane de Bretagne orientale.

Patronymie

 Adrien Galo (1986-), gymnaste français ;
 João Galo (1961-), footballeur portugais.

Prénom 
Galo Alvarez
Galo Blanco